Machač Murtazaliev – ex lottatore russo specializzato nella lotta libera
 Musa Murtazaliev – lottatore armeno
 Omar Murtazalievich Murtazaliev – generale russo
 Sagid Murtazaliev – ex lottatore russo specializzato nella lotta libera